Соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин в гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 13 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный горнолыжный центр, расположенный на самой высокой вершине горы Сяохайтуо в Яньцине, к северо-западу от Пекина. Старт гонки запланирован на 10:15 по местному времени (UTC+8), а второй на 13:45. Каждая страна может быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками.

Мужчины 19-й раз в истории разыграли медали в гигантском слаломе на Олимпийских играх. Дисциплина дебютировала на Играх 1952 года в Осло.

Олимпийский чемпион 2018 года в этой виде программы австриец Марсель Хиршер завершил карьеру в 2019 году. Серебряный и бронзовый призёры Игр 2018 года Хенрик Кристофферсен и Алексис Пентюро квалифицировались для участия в Играх 2022 года. Лидером Кубка мира в зачёте гигантского слалома перед Олимпийскими играми являлся швейцарец Марко Одерматт. Чемпион мира 2021 года в этой дисциплине — француз Матьё Февр.

Все три призёра завоевали свои первые олимпийские медали в карьере. Швейцарцы пятый раз выиграли гигантский слалом на Олимпийских играх, также пять побед в активе австрийцев. На этот раз австрийцы выступили неудачно, лучший среди них занял только 11-е место. Неожиданностью стало девятое место 26-летнего Жоана Верду из Андорры, который за карьеру не набрал ни одного очка в Кубке мира.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Горные лыжи на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)